Астурийская гайта () является традиционной волынкой в Астурии, Кантабрии и некоторых районах Галисии и Леона. Это духовой инструмент из семейства язычковых с двойной тростью. В Кантабрии его называют астурско-кантабрийской гайтой или просто кантабрийской.

Части астурийской гайты 
Астурийская гайта состоит из четырех основных частей, количество и расположение которых может варьироваться:

 Соплете (), представляющий собой трубку, через которую музыкант вводит воздух и который имеет односторонний клапан, запирающий воздух при нажатии на меха.
 Пунтеру () — мелодическая трубка конической формы, которая работает с двойной тростью, называемой пайюэла.
 Ронкон () — резонансная труба, настроенная на две октавы ниже тоники пунтеру. Состоит из трёх частей: прима, терсия и копа. Вибрация создается простым язычком на небольшой трубке, первоначально сделанной из тростника, а в настоящее время из синтетических волокон, а иногда и металлического язычка, известного как пайон.
 Фуэлье (), который представляет собой мешок, отвечающий за удержание воздуха. Первоначально был сделан из кожи козлёнка, но в настоящее время наблюдается тенденция использования синтетических материалов, таких как Canmore и Goretex, чтобы способствовать водоотделению («дыханию») и уменьшить вредное воздействие влажности на древесину инструмента.
Традиционно астурийская гайта состояла только из двух звонких трубок, называемых пунтеру и ронкон, как в Галисии. Традиционная настройка пунтеру - c4 (до первой октавы), на октаву выше среднего c на фортепиано.

Традиционно астурийские гайты были настроены на промежуточный тон между c и cis (до и до-диез), называемый «блестящим до», но также встречаются настроенные в натуральных d и h (ре и си-бемоль), которые использовались для сопровождения исполнителей мелодии. Также часто можно было увидеть детские пунтеро, настроенные выше d.

Отличия от других гайт 

Астурийская гайта имеет больший размер, чем галисийские гайты того же ключа, другими словами, его трубы  длиннее. Трость певца (пайюэла) меньше галисийской трости. По сравнению с галисийской, отверстия для пальцев распределены по-другому, что упрощает расширение диапазона до ноты фа второй октавы простым увеличением давления воздуха на мешок (как в кларнете).

Распространение

В автономных сообществах 
Гайты, используемые в Кантабрии, пришли в XX веке в основном из Астурии и даже из Галисии.  В XXI веке формирование групп и распространение волынки в восточной Кантабрии также привело к увеличению спроса на местное производство. Репертуар в кантабрийской и астурийской общинах разный, хотя есть и общие мелодии. Репертуар и техника исполнения в Галисии и Княжестве Астурия схожи.

В Леоне, хотя есть песни, общие для Астурии и Кантабрии, манера игры может совпадать как с манерой игры кантабрийских гайтеро, так и с манерой астурийцев и галисийцев.

Гайта в Кантабрии 

На астурийской гайте играли в Астурии, к северу от Леона и в западной Кантабрии.

Существует традиция игры на гайте, зарегистрированная с XIX века, что свидетельствует о существовании гайтеро в Кантабрии с начала этого века. В западной Кантабрии были соответствующие исполнители в муниципалитетах, таких как Потес, Камаленьо, Кастро-Сильориго, Вега и Кабесон-де-Льебана, Вальдалига, Валь-де-Сан-Висенте и Эррериас. Смещение гайты в XX веке в пользу питу монтаньес и запоздалое движение по обработке фольклора по сравнению с другими регионами стало большим препятствием на пути возрождения использования гайты в Кантабрии, где её уже начали рассматривать как неместный инструмент. В настоящее время, как и в остальных регионах, где распространена астурийская гайта, количество исполнителей больше, чем когда-либо, и впервые стали создаваться группы гайтеро.

Знаменитые гайтеро 
В истории было много известных астурийских гайтеро:

 Рамон Гарсия Туэро, Gaiteru Lliberdón (1864–1932), автор первой зарегистрированной записи астурийской гайты
 Хосе Ремис Вега, Gaiteru de Margolles (1880–1963)
 Хосе Ремис Овалье (1910–1987), сын Хосе Ремиса Веги
 Дионисио де ла Риела (1901–1980)
 Хосе Антонио Гарсия Суарес, Gaiteru Veriña (1928–2006)
 Хосе Гарсия Техон, Fariñas (1918–1990) 
 Игнасио Норьега, гайтеро из Сан-Роке-дель-Асебаль (1924–2009).
 Хосе Мануэль Техедор, троекратный обладатель трофея MacAllan-MacCrimmo Trophy: 1990, 1993 и 1997 годов.
 Хосе Анхель Хевиа, всемирно известный гайтеро, который продал миллионы копий своих пластинок.
 Висенте Прадо, El Pravianu, гайтеро, пользующийся большой известностью в Астурии и за её пределами.
 Флавио Р. Бенито, мастер-гайтеро, был исполнителем в Llan de Cubel и Dixebra, а также директором La Raitana. Автор важных публикаций, таких как методички для гайты Cien Melodías и адаптация сборника песен Торнера для астурийской гайты.
 Хуаку Амиева, первый гайтеро, выигравший Macallan Trophy в 1986 году.

Примечания 

Волынки
Испанские музыкальные инструменты
Духовые музыкальные инструменты с двойной тростью